|-
| 109501 - || || 24 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109502 - || || 24 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109503 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109504 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109505 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109506 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109507 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109508 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109509 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109510 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109511 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109512 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109513 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109514 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109515 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109516 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109517 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109518 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109519 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109520 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109521 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109522 - || || 24 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109523 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109524 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109525 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109526 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109527 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109528 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109529 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109530 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109531 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109532 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109533 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109534 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109535 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109536 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109537 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109538 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109539 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109540 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109541 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109542 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109543 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109544 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109545 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109546 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109547 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109548 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109549 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109550 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109551 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109552 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109553 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109554 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109555 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109556 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109557 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109558 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109559 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109560 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109561 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109562 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109563 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109564 - || || 26 d'agost, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 109565 - || || 26 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109566 - || || 26 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109567 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109568 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109569 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109570 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109571 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109572 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109573 Mishasmirnov || || 20 d'agost, 2001 || Crimea-Simeis || Crimea-Simeis
|-
| 109574 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109575 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109576 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109577 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109578 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109579 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109580 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109581 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109582 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109583 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109584 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109585 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109586 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109587 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109588 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109589 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109590 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109591 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109592 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109593 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109594 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109595 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109596 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109597 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109598 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109599 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109600 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9